Green New Deal () — предложенный пакет законов США, направленный на решение проблемы изменения климата и экономического неравенства. Название происходит от Нового Курса Рузвельта, серии экономических и социальных реформ проведенных президентом Франклином Рузвельтом во время Великой депрессии.

Примечания 

Глобальное потепление
Конгресс США
Президентство Дональда Трампа
Экономика и изменение климата